NET, .NET eller .net  kan syfta på:

 .net – en generisk toppdomän i Domännamnssystemet
 .NET Framework – en systemkomponent som är en del av operativsystemet Microsoft Windows

tr:.NET